

Параскева је српско женско име, изведено из грчког имена Παρασκευή, које дословно значи "петак". Може се односити на:

Хришћанске светитељке 
 Параскева Римска, хришћанска светитељка из II века.
 Света мученица Параскева, хришћанска светитељка из III века.
 Света Петка, хришћанска византијска подвижница из XI века.

Монахиње 
 Параскева Драпшин, монахиња Српске православне цркве и игуманија манастира Јазак.
 Параскева Топић, монахиња Српске православне цркве и бивша игуманија манастира Гомирје.

Остале особе 
 Параскева Гардић Ђокић, учитељица Краљевске основне школе у Медвеђи.
 Параскеви Папахристу, грчка атлетичарка.
 Параскева Салтикова, руска царица из XVII века.
 Параскева Ивановна, руска принцеза из XVIII века.

Насељена места 
 Аја Параскеви, насеље у Грчкој, предграђе Атине.
 Агија Параскеви (Еани), насеље у Грчкој, у општини Кожани.

Цркве и манастири 
 Библиотека „Св. Петка Параскева“ Крупањ, при храму Успења Пресвете Богородице у Крупњу.
 Манастир Свете Параскеве (Викос), напуштени манастир у клисури Викос, у Грчкој.
 Црква преподобне мати Параскеве у Бољевцима, општина Сурчин.
 Црква Свете Петке Параскеве у Горњем Залуковику, општина Власеница.
 Манастир Рударе, посвећен Св. Петки, у Рударама, општина Лесковац.
 Црква преподобне Параскеве у Брчком.
 Црква Преподобне мати Параскеве у Поребрицама, општина Пелагићево.
 Црква Свете Петке Параскеве у Малешићу, општина Зворник.
 Храм Свете преподобне мати Параскеве у Прешеву, у селу Рајинци.
 Црква Преподобне мати Параскеве у Пиперцима, град Бијељина.
 Црква Преподобне мати Параскеве у Гаревцу, град Бијељина.
 Храм Свете Петке Параскеве у Станарима код Добоја.
 Црква Свете Мученице Параскеве у Бошњацу, општина Лебане.
 Храм Преподобне мати Параскеве - Свете Петке у Бочињи, град Добој.
 Црква Свете Петке у Станичењу, град Пирот.

Остало 
 Света Петка — Крст у пустињи, српско-јордански филм из 2022. године.

Грчка имена
Српска имена